Staatsbegräbnis steht für:

 eine Trauerveranstaltung, siehe Staatsakt (Veranstaltung)
 Staatsbegräbnis (Hörspiel), Hörspiel (1969) von Ludwig Harig